

Astronomie  
 (1685) Toro, astéroïde découvert par Carl A. Wirtanen en 1948.
 Toro, cratère martien.

Entreprise  
  Toro, entreprise américaine.

Toponymes

Toro, village du Cameroun dans la commune de Gashiga.

Toro, municipalité colombienne.

Toro, commune espagnole de la province de Zamora en Castille-et-León.
 La province de Toro, région historique de la couronne de Castille, englobant la ville de Toro, sa capitale.

Toro, commune italienne.

Toro, site archéologique dans la préfecture de Shizuoka.

Toro, une zone de gouvernement nigerianne.

Toro, royaume au sud-ouest de l'Ouganda.

Fouta-Toro, ancienne région du Sénégal.

Koro Toro, site archéologique du sud du Tchad.

Patronyme 

 Luigi Toro (1835-1900), peintre et patriote italien.
 Mario Toro (1980-), karatéka vénézuélien.
 Ray Toro (1977-), musicien américain.
 Sofía Toro (1990-), skipper espagnole.
 Tatiana Toro, mathématicienne colombienne-américaine.

Personnages de fiction 
 Toro, nom d'un super héros de chez Marvel au Golden Age.
 Toro Inoue, héros des jeux vidéo Dokodemo Issho et mascotte de Sony au Japon.

Sport 
 Toro, jeu d'entraînement au football, avec un joueur au milieu qui doit récupérer le ballon (référence aussi à la tauromachie).
 Toro, un des surnoms du Torino Football Club, club de football de la ville de Turin, en Italie.
 Toró (né en 1986), footballeur brésilien.

Cinéma 
 Toro, thriller espagnol réalisé par Kike Maíllo dont la sortie est prévue en 2015.

Autres 
 Toro, nom en japonais de la partie ventrale du thon.
 Tōrō , lanterne de pierre au Japon
 Toro, mot espagnol pour taureau et est utilisé en français pour désigner l'animal dans le contexte de la tauromachie.
 Toro, ensemble de deux lithographies du peintre Miquel Barceló (1990).
 TORRO, acronyme de Tornado and Storm Research Organisation.
 Toro, une langue bantoue parlée en Ouganda

Voir aussi 
 

Homonymie